Первая попытка систематизации бронепоездов Белых армий была произведена в эмиграции А.А.Власовым и опубликована в Парижском журнале "Военная быль". После открытия российских архивов и издания ряда книг по истории бронепоездов, среди которых стоит отметить исследования М.Коломийца и  А.Дерябина, обсуждение перечня бронепоездов велось ведущими историками России и Украины на различных форумах, в том числе и на тех, которые ныне закрыты. В результате данной работы группы исследователей появился временный, рабочий каталог бронепоездов Белых армий, пополняемый ежегодно по мере получения новых сведений. Условно к бронепоездам Беого движения необходимо добавить и бронепоезда "союзников", так как они активно участвовали в гражданской войне на стороне Белых армий, и особенно чехословацкого корпуса. К бронепоездам Белого движения стоит отнести и русскую бригаду бронепоездов в составе китайской армии маршала Чжан Золина, построенных русскими инженерами и с русским персоналом из бывших "каппелевцев" и "семеновцев". Бригада сражалась  против китайских войск с советскими инструкторами в 1924-1929 году.  Наибольшую трудность для списка бронепоездов представляют самодельные "блиндированные поезда", обозначаемые в архивных документах только цифровой нумерацией.''В перечне приведены бронепоезда (б/п), использовавшиеся армиями Белого движения в ходе Гражданской войны в России 1917−1922 гг.

 ЛЕГЕНДА ПЕРЕЧНЯ
 Тип б/п л — лёгкий бронепоезд;
 т — тяжёлый
 Регион действия
 В — Восток России (Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток);
 С — Северная область;
 СЗ — Северо-Западная область;
 Ю — Юг России
 Армии, в состав которых входили б/п
 АВ — Армия Врангеля;
 ВСЮР — Вооружённые силы Юга России;
 ДА — Донская армия;
 ДвА — Дальневосточная армия

 Примечания 

Бронепоезда Белого движения